Теба:

 Теба (; tebah; тейва; «ковчег» или «слово»; ) — «корзинка из тростника, осмоленная асфальтом и смолой», в которую мать-еврейка положила трёхмесячного Моисея ().
 Теба () — вариант транслитерации греческого женского имени :
 Теба, дочь Асопа — нимфа.
 Теба — спутник Юпитера.

География
 Теба — муниципалетит в Испании.
 Теба — посёлок, Междуреченский городской округ Кемеровской области.
 Теба (приток Томи) — река в Кемеровской области

Фамилия
 Теба, Икбал (род. 1963) — пакистано-американский актёр.

См. также 
 Феба (значения)

Примечания